Standard Missile kan referera till flera olika amerikanska robotar:

 RIM-66 Standard MR (SM-1MR/SM-2MR) som omfattar två generationer luftvärnsrobotar, Standard Missile 1 och Standard Missile 2, båda i en version utan raketbooster. Versionerna har medellång räckvidd. 
 RIM-67 Standard ER (SM-1ER/SM-2ER ej VLS-kapabel) som omfattar de ovan nämnda Standard Missile 1 och Standard Missile 2 i en version med raketbooster. Raketboostern gör att roboten har längre räckvidd. Notera att SM-2ER ej kunde användas av fartyg med Mk41 VLS vertikalt avfyrningssystem (Vilket inkluderar alla nu aktiva fartyg i amerikanska flottan).
 AGM-78 Standard ARM är till skillnad från övriga robotar i familjen en flygburen anti-radarrobot. Den är numera ersatt av AGM-88 HARM.
 RIM-156 Standard (SM-2ER Block IVA VLS-kapabel) som är en version av Standard Missile 2 med en ny raketbooster. Roboten har lång räckvidd. RIM-156 kan användas av fartyg med Mk41 VLS vertikalt avfyrningssystem och ger alltså sådana fartyg möjlighet att bära en luftvärnsrobot med lång räckvidd.
 RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) som är en robot avsedd att användas för att skjuta ner ballistiska robotar. Roboten är baserad på SM-2ER Block IVA.
 RIM-174 Standard ERAM (SM-6) är en nästa generationens luftvärnsrobot som för närvarande är under utveckling. Roboten är baserad på SM-2ER Block IVA med en aktiv målsökare från AIM-120 AMRAAM.